Мушни Тарашович А́ршба (20 октября 1910 года — 19 января 1985 года) — председатель колхоза имени Сталина Очемчирского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (3.5.1949).

Биография 
Родился 20 октября 1910 года в селе Ткварчели Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне – Ткварчельского района Абхазии. Абхаз.

После окончания Очамчирского начального училища работал продавцом, затем заведующим сельским магазином. С началом в Грузинской ССР коллективизации сельского хозяйства в 1930 году он совместно с Тото Аршба и другими сельскими активистами участвовал в организации местных колхозов.

В 1936 году председатель ВЦИК СССР М. И. Калинин вручил ему Почётную грамоту, патефон и денежную премию.

В 1939 году Мушни Тарашович возглавил в родном селе Ткварчели Очемчирского района одно из хозяйств – колхоз имени Сталина, который производил все виды сельхозпродукции, обеспечивая его тружеников, выполнял плановые поставки государству.

По итогам работы в 1947 году восемь тружеников колхоза были удостоены звания Героя Социалистического Труда, семеро из них – за высокие урожаи кукурузы, а бригадир Аршба, Владимир Вартанович удостоен звания Героя Социалистического Труда за высокие урожаи табака.

В 1948 году колхоз имени Сталина получил урожай табака сорта «Самсун» № 27 16,5 центнера с гектара на площади 12 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1948 году Аршба Мушни Тарашовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания был удостоен и передовой бригадир табаководов Догуа, Гидж Добрович.

В последующие годы Аршба продолжал работать в колхозе имени Сталина (позже переименованном в колхоз имени Ленина), а его колхоз получал высокие урожаи табака и зелёного чая.

Неоднократный участник Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

С 1969 года Мушни Аршба работал председателем Ткварчельского сельского Совета депутатов трудящихся, с 1975 года, уже достигнув пенсионного возраста, – участковым лесоводом Ткварчельского лесничества.

Проживал в селе Ткварчели. Скончался 19 января 1985 года.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (03.05.1949)   
 орден Ленина (03.05.1949)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 медали Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)
 и другими

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Апайков — Асютченко)

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — : РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Абхазский биографический словарь. — —Сухум, 2015.

Ссылки 
  

Герои Социалистического Труда Абхазии
Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда колхоза имени Сталина Очемчирского района